Лученки — название населённых пунктов:

Россия 
 Лученки — деревня в Свечинском районе Кировской области.
 Лученки — деревня в Велижском районе Смоленской области.